Ива́н Ковале́нко: Коваленко, Иван Ефимович (1919—2001) — украинский поэт-шестидесятник, диссидент, политзаключённый советского времени, учитель.
 Коваленко, Иван Иванович (1918—2005) — советский партийный деятель, доктор исторических наук, японовед.
 Коваленко, Иван Маркович (1925—2004) — Герой Социалистического Труда.
 Коваленко, Иван Михайлович (1847—1914) — член III Государственной думы от Ковенской губернии, многолетний чиновник Государственного контроля.
 Коваленко, Иван Никифорович (1905—1970) — генерал-майор.
 Коваленко, Иван Семёнович (1927—1978) — организатор светотехнического производства в Мордовии, Герой Социалистического Труда.
 Коваленко, Иван Тимофеевич (1931 — ?) — советский деятель производства, новатор, Герой Социалистического Труда.